Fedida ou Fdida est un patronyme d'Afrique du Nord porté notamment par :

 Pierre Fédida (1934-2002), psychanalyste français
 Jean-Marc Fédida (né en 1963), avocat français, fils de Pierre Fédida

Étymologie 
 De l'arabe dialectal fiddat, terme désignant l'« argent ».

Notes 

Patronyme séfarade